Mockritz steht für:
 Mockritz (Dresden), Stadtteil der Landeshauptstadt Dresden, Sachsen
 Mockritz (Elsnig), Ortsteil der Gemeinde Elsnig, Landkreis Nordsachsen, Sachsen
 Mockritz (Großweitzschen), Ortsteil der Gemeinde Großweitzschen, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen

als Namensbestandteil:
 Kleinmockritz, Ortsteil der Stadt Döbeln, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Kleinpestitz/Mockritz, statistischer Stadtteil der Landeshauptstadt Dresden, Sachsen
 Marschall von Mockritz, meißnisches Adelsgeschlecht, siehe Marschall von Bieberstein